Краснофло́тская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Краснофлотская улица — улица в Выборге.
 Краснофлотская улица — улица в Перми.
 Краснофлотская улица — улица в Песочном (Санкт-Петербург).
 Краснофлотская улица — улица в Северодвинске.
 Краснофлотская улица — улица в Ставрополе.

  — улица в Алуште.

См. также 
 1-я Краснофлотская улица (Павловск)
 2-я Краснофлотская улица
 Краснофлотский переулок (Павловск)